Jméno a příjmení Jiří Jílek má více nositelů:

 Jiří Jílek (politik) (* 1956) – český a československý politik z Karlovarska, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Jiří Jílek (sochař) (1925–1981) – český sochař